Un kan syfta på följande platser:

Indien 

 Ūn, ort, Uttar Pradesh, Muzaffarnagar, 
 Un (ort), Gujarat, Banās Kāntha, 

Robotskapade Indienförgreningar